Saber ist

 eine brasilianische Sektoralwährung, siehe Saber
 die NATO-Bezeichnung für eine als SS-20 bekannte sowjetische Mittelstreckenrakete, siehe RSD-10
 Saber Automotive, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 SABER, kryptologisches Verfahren

Saber ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Abi-Saber (1923–2015), libanesischer Geistlicher
 Mohamed Saber (* 1987), marokkanischer Tennisspieler